Сборная СССР по футболу (олимпийская) — представляла СССР на отборочных турнирах к Олимпийским играм, а также на финальных футбольных турнирах Олимпиад.

Олимпийская сборная создана специально для участия в Олимпийских Играх (ОИ), согласно принятому после ЧМ-58 решению ФИФА, запретившего участвовать в ОИ футболистам, игравшим в финальной части Чемпионата Мира (это правило распространялось только на зоны УЕФА и КОНМЕБОЛ). До этого решения в футбольных турнирах выступала первая (основная) сборная СССР (ОИ-52 и ОИ-56).

Всего на счету олимпийской сборной СССР 69 официальных матчей: +46=15-8, мячи 141-47.

Помимо официальных матчей олимпийская сборная СССР участвовала в различных международных турнирах (напр., в «Золотом Кубке Неру») и многочисленных товарищеских встречах.

XVII летняя Олимпиада в Риме 1960

Подготовка к турниру

Группа 3 
Чтобы защитить свой олимпийский титул на играх в Риме, сборная СССР должна была пройти сито отбора. По территориальному принципу она попала в 3-ю европейскую группу вместе с командами Болгарии и Румынии. На этот раз было решено создать отдельную от основной, олимпийскую сборную, куда входили игроки ближайшего резерва главной команды. Из игроков, принявших участие в квалификационных играх, только вратарь Борис Разинский представлял команду, выигравшую золото Мельбурна. Тренером был назначен Борис Аркадьев. В тренерский совет также входили М. И. Якушин и А. С. Пономарёв.

Календарь игр был составлен таким образом, что во всех первых четырёх играх принимала участие сборная СССР, а в двух последних предстояло сразиться между собой сборным Болгарии и Румынии.

В оставшихся матчах Болгария и Румыния разыграли путёвку в Рим между собой. Футбольный турнир XVII летней Олимпиады стал первым для советской сборной турниром, куда она не смогла пробиться.

За сборную сыграли все 4 игры: Б. Разинский (пропустил 2 мяча), Д. Багрич и С. Метревели (1 гол); 3 игры: А. Солдатов, М. Ермолаев, Н. Линяев, С. Завидонов, З. Калоев и Ю. Ковалёв; 2 игры: Б. Батанов, В. Короленков (1 гол) и В. Урин (1 гол); 1 игру: А. Гогоберидзе, Ал-др Соколов, А. Крутиков, И. Моргунов, И. Зайцев, В. Ворошилов, Викт. Соколов и Ш. Яманидзе.

XVIII летняя Олимпиада в Токио 1964

Подготовка к турниру 
По результатам жеребьёвки сборная СССР попала в третью европейскую группу квалификационного турнира к Олимпиаде 1964 года в Токио. Страну представляла олимпийская, а по сути, вторая сборная: игроки первой сборной (Глотов, Корнеев, Мудрик) играли вместе с футболистами ближайшего (Аничкин, Лобановский, Урушадзе) и глубокого (Биба, Севидов, Фадеев) резерва основной команды. Возрастных ограничений для игроков не было, например, голкиперу Котрикадзе на момент первой встречи с финнами было неполных 27 лет. Возглавил команду Вячеслав Соловьёв, совмещавший этот пост с аналогичной работой в ЦСКА. Помощник — Е. И. Лядин.

Регламент турнира не предусматривал группового турнира по круговой системе. Командам предстояло провести двухматчевые встречи на вылет. В предварительном раунде сборная ГДР выбила из розыгрыша сборную другой Германии - Западной. На следующем этапе им предстояло биться с голландцами, а сборная СССР оспаривала выход в следующий круг в противостоянии с Финляндией.

По регламенту турнира командам предстояло провести третью, решающую игру на нейтральном поле. Ареной матча был выбран варшавский Стадион Десятилетия.

За сборную сыграли все 5 игр: А. Шестернёв и В. Серебряников (4 гола); 4 игры: Э. Мудрик и А. Биба (2 гола); 3 игры: В. Пономарёв, М. Хурцилава, Вал. Маслов и Ю. Севидов (1 гол); 2 игры: С. Котрикадзе (мячей не пропускал), Г. Матвеев (3 гола), Б. Казаков (3 гола), В. Лобановский, Р. Урушадзе (пропустил 2 мяча), В. Глотов, В. Аничкин, А. Корнеев и Л. Бурчалкин; 1 игру: Э. Малофеев, О. Копаев (1 гол), В. Лисицын (пропустил 4 мяча), А. Крутиков, Г. Логофет, О. С. Сергеев и В. Фадеев.

XIX летняя Олимпиада в Мехико 1968

Подготовка к турниру 
В играх принимала участие 1-я сборная СССР.

Группа 1

1 круг 
 — отказ

2 круг

Финал группы 

За сборную играли во всех 4 матчах отборочного турнира: Ю. Пшеничников (пропустил 6 мячей), А. Шестернев, М. Хурцилава (1 гол), И. Численко (3 гола) и А. Банишевский (1 гол); в 3 матчах: В. Афонин, В. Воронин и Э. Малофеев; в 2 матчах: Г. Цховребов, Й. Сабо, Э. Стрельцов, А. Бышовец, В. Аничкин (1 гол), В. Капличный и Г. Еврюжихин; в 1 матче: В. Левченко, Ю. Истомин, Г. Нодия и Г. Логофет. Главный тренер — Михаил Якушин. Помощник — В. Г. Царев.

XX летняя Олимпиада в Мюнхене 1972

Подготовка к турниру (олимп. сборная)

Отборочные матчи

Группа 1

Состав команды 
Главный тренер: Александр Пономарёв, в мае 1972 г. — Борис Набоков

Финальный турнир XX летней Олимпиады в Мюнхене 1972 
В финальной части Игр выступала первая сборная СССР.

Группа 2

Группа A

Матч за 3-е место

XXI летняя Олимпиада в Монреале 1976

Подготовка к турниру (олимп. сборная)

Отборочные матчи

Группа 1

Состав команды 
Главный тренер: отборочные игры — Константин Бесков, финальный турнир — Валерий Лобановский

Финальный турнир XXI летней Олимпиады в Монреале 1976 
В финальной части выступала первая сборная СССР. См. Сборная СССР по футболу#Финальный турнир XXI летней Олимпиады в Монреале 1976.

XXII летняя Олимпиада в Москве 1980 
Турнир ОИ-80 впервые прошёл в СССР, поэтому сборная не имела отборочных матчей.

Состав олимпийской сборной 
Главный тренер: Константин Бесков

Финальный турнир

Группа A

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

XXIII летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе 1984

Подготовка к турниру

Группа 1 

За олимпийскую сборную играли во всех 6 матчах отборочного турнира: С. Гоцманов и В. Грачев (1 гол); в 5 матчах: Вяч. Чанов (пропустил 3 мяча) и В. Газзаев (2 гола); в 4 матчах: В. Янушевский, В. Жупиков, С. Алейников (1 гол), Ф. Черенков (2 гола) и В. Шишкин; в 3 матчах: Е. Милешкин, Е. Кузнецов (1 гол), В. Мельников и Б. Поздняков; в 2 матчах: М. Белялов, А. Сорокалет, В. М. Кузнецов, И. Беланов, В. Клементьев (1 гол) и Г. Литовченко; в 1 матче: В. Новиков (пропустил 1 мяч), С. Веденеев, Ю. Желудков, А. Керопян, В. Каплун, Н. Ларионов (1 гол), И. Гуринович, В. Каспаравичюс, А. Зыгмантович, Ю. Пудышев и С. Стукашов. Главный тренер — Владимир Сальков (в мае 1983 г.), затем Эдуард Малофеев.
Заняв в своей отборочной группе 1-е место, олимпийская сборная СССР завоевала право выступать в Лос-Анджелесе, где, согласно жеребьёвке, попала в группу D с командами США, Коста-Рики и Египта. Но на Олимпиаду сборная не поехала из-за бойкота, объявленного советскими спортивными властями. Отказались от участия в Олимпиаде и почти все социалистические страны, среди которых были и Венгрия, и Болгария. Таким образом, из тех команд, что выступали в нашей отборочной группе, на футбольный турнир XXIII Олимпийских игр не отправилась ни одна. А в группе D финального турнира игр вместо нашей команды выступала олимпийская сборная Италии.

XXIV летняя Олимпиада в Сеуле 1988 
С 1984 МОК и ФИФА приняли решение об участии в ОИ молодых футболистов до 21 года; разрешено было включать в состав сборных, участвовавших в ОИ, до 5 игроков старше указанного возраста.

Подготовка к турниру

Группа 4

Состав команды 
Главный тренер: Анатолий Бышовец, тренеры — В. М. Сальков, Г. М. Гаджиев.

Финальный турнир

Группа C

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Финал

XXV летняя Олимпиада в Барселоне 1992 
МОК и ФИФА в очередной раз изменили статус футбольного турнира ОИ, приняв решение о чисто молодёжном характере турнира.

Отборочный турнир 
Для европейских команд — молодёжный чемпионат Европы 1992 года.

Группа 3 
Отборочные игры.

За олимпийскую сборную играли во всех 6 матчах отборочного турнира: С. Беженар (1 гол), Ю. Никифоров и Д. Радченко (1 гол); в 5 матчах: С. Кирьяков (все — 1970 г. р.), Г. Стауче (пропустил 2 мяча) и О. Тетрадзе (оба — 1969 г. р.); в 4 матчах: Ю. Тишков (1 гол); в 3 матчах: В. Царёв, Д. Хлестов, С. Щербаков (1 гол) (все — 1971 г. р.), М. Касымов (1970 г. р.), В. Онопко (1 гол), О. Саленко, Б. Тедеев; в 2 матчах: О. Бенько, С. Заец (все — 1969 г. р.), С. Мандреко (1971 г. р.), В. Попович, И. Симутенков (оба — 1973 г. р.), С. В. Шустиков (1 гол); в 1 матче: Ю. Мороз, А. Мущинка, В. Пчельников (пропустил 2 мяча), И. Чугайнов (все — 1970 г. р.), О. Кошелюк (1969 г. р.), Е. Бушманов (1971 г. р.) и С. Мамчур (1972 г. р.). Главный тренер — Борис Игнатьев.

Источник 
 Энциклопедия «Российский футбол за 100 лет». — М., 1997.

Примечания

См. также 
 Сборная СССР по футболу
 История сборной России по футболу
 Сборная России по футболу на Олимпийских играх

Ссылки 
 Сайт, посвящённый сборным России, СССР и СНГ 
 Статья о победе Олимпийской сборной СССР в Сеуле-1988 на сайте sports.ru 
 Все сборные СССР и России по футболу 

СССР